Hans Reclam ist der Name folgender Personen:

* Hans Emil Reclam (1881–1943), deutscher Verleger
 Hans Heinrich Reclam (1840–1920), deutscher Verleger und Buchdruckereibesitzer